Чернышово — название населённых пунктов в России:

 Чернышово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Чернышово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Чернышово — деревня в Тяжинском районе Кемеровской области.
 Чернышово — село в Ступинском районе Московской области.
 Чернышово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Чернышово — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Чернышово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Чернышово — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Чернышово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Чернышово — село в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Чернышово — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Чернышово — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Чернышево